Кріс Браун  (, 15 жовтня 1978) — багамський легкоатлет, спринтер, олімпійський чемпіон та медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Виноски

Джерела 

 Досьє на sport.references.com 

Багамські бігуни на короткі дистанції
Багамські олімпійські чемпіони
Чемпіони Панамериканських ігор з легкої атлетики
Чемпіони світу з естафетного бігу 4×400 метрів
Чемпіони світу з легкої атлетики в приміщенні

Призери чемпіонатів світу з легкої атлетики в приміщенні
Призери Панамериканських ігор 2007 року
Багамські срібні олімпійські медалісти
Багамські бронзові олімпійські медалісти
Уродженці Нассау (Багамські Острови)